Вулиця Миколи Куліша (Дніпро)
 Вулиця Миколи Куліша (Каховка)
 Вулиця Миколи Куліша (Кривий Ріг)
 Вулиця Миколи Куліша (Херсон)

Див. також 
 Вулиця Пантелеймона Куліша

Вулиці, названі на честь людей